Jacques Defermon des Chapelières (1752-1831), personnalité politique française ;
 Jacques Defermon des Chapelières (1796-1870), son fils, personnalité politique française.